Navnet Schaal kan henvise til flere personer:
 Kristen Schaal (* 1978), en amerikansk skuespiller
 Wendy Schaal (* 1954), en amerikansk skuespiller og tegnefilmsdubber